National Football League (Verenigde Staten), de grootste, professionele American-football-competitie van de Verenigde Staten
 National Football League (India), de hoogste nationale voetbalcompetitie van India
 National Football League (Fiji)